Le Cri du prophète est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Les projets de Glore pour évincer sa femme et attirer Aria à sa place ont échoué (Janessandre). Pire, Ganièle a décidé de partir avec Aria pour rejoindre sa famille.
En cours de route, elles rencontrent Œil d'ange (Œil d'ange). Pendant que Ganièle, se faisant passer pour Aria, discute avec lui, Aria, elle, se lance à la poursuite de voleurs de chevaux qui ont emmené son cheval, Furia, dans un véritable labyrinthe de rochers.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1990